

Informatica 
 UZI – sistema operativo

Musica 
 Uzi – album in studio di Muslimgauze pubblicato nel 1989
 Uzi – gruppo musicale post-punk
 Uzi – rapper turco
 UZI Suicide – etichetta discografica
 Lil Uzi Vert -rapper
 Da Uzi – rapper

Altro 
 IMI Uzi – pistola mitragliatrice israeliana
 UZI – sigla di Unione zoologica italiana
 Uzi – isola dell'arcipelago di Zanzibar